Krasnołąka ist ein polnischer Ortsname:
 Krasnołąka (Działdowo), Dorf im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945: Schönwiese, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Krasnołąka (Górowo Iławeckie), Dorf im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Schönwiese, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen
 Krasnołąka (Osada), Siedlung im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren